Suricata může být:
 Suricata (software) – softwarový systém detekce průniku
 surikata – šelma latinsky nazývaná suricata